

Geografia 
 Haselbach – frazione del comune-mercato di Arbesbach
 Haselbach – frazione del comune-mercato di Niederhollabrunn
 Haselbach – frazione del comune di Deutsch Goritz
 Haselbach – frazione del comune di Kapfenstein
 Haselbach – frazione del comune di Perschling
 Haselbach bei Weiz – frazione del comune di Mortantsch

 Haselbach – comune della Baviera
 Haselbach – comune della Turingia
 Haselbach – frazione della città di Sonneberg (Turingia)
 Haselbach – frazione della città di Viechtach (Baviera)